Биолчеви е голям български род от македонския град Прилеп.

Представители на рода в края на XIX и началото на XX век са Никола Биолчев, търговец и революционер, председател е на Прилепското училищно настоятелство и на Прилепския революционен комитет, Димитър Биолчев, съратник на Методий Кусев, Илия Биолчев, деец на ВМОРО, член на Костурското горско началство, Милан Биолчев, член на Прилепския революционен комитет. Боян Биолчев също е деец на ВМОРО, а в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Нестроевата рота на 6 охридска дружина. Внук на този Боян Биолчев е Боян Биолчев, ректор на Софийския университет. Параскева Лозанчева е дъщеря на Коста Биолчев.

Външни препратки 
 Джинс - Родът на проф. Боян Биолчев БНТ, 21 януари 2021 г.

Родословие

Бележки